Gelosia da primadonna (Show Biz Bugs) è un film del 1957 diretto da Friz Freleng. È un cortometraggio animato della serie Looney Tunes, prodotto dalla Warner Bros. e uscito negli Stati Uniti il 2 novembre 1957. Ha come protagonisti Bugs Bunny e Daffy Duck. Gelosia da primadonna è notevole perché ritrae l'interpretazione moderna di Daffy in una luce più simpatica: in questo film Daffy è un concorrente geloso e arrogante di Bugs, ma il trattamento squallido che riceve dalla direzione del teatro e dal pubblico è raffigurato come ingiustamente sproporzionato al talento genuino che possiede.

L'impostazione di base e i conflitti di questo film vennero ripresi per le sequenze di raccordo della serie televisiva The Bugs Bunny Show. Il corto venne anche inserito nel film antologico del 1981 Looney, Looney, Looney Bugs Bunny Movie; in questa versione vennero aggiunte delle risate dopo l'esplosione dello xilofono, e venne tagliata la scena in cui Daffy beve benzina (così sembra che beva la nitroglicerina per prima).

Trama

Arrivando al teatro dove lui e Bugs devono esibirsi, Daffy è furioso per scoprire che il nome del coniglio sul tendone è sopra il suo in lettere molto più grandi. Respinto dall'affermazione del direttore invisibile che questo accade "secondo il potere di disegno", Daffy è determinato a dimostrare di essere la star dello show.

Quella sera, Bugs e Daffy eseguono sul palco un numero sul brano "Tea for Two". Daffy, stanco del fatto che Bugs si attiri tutto il tifo e gli applausi, e convinto di essere più talentuoso, decide di provare svariati numeri in proprio, al fine di impressionare il pubblico. Comincia sul posto con un time step su "Jeepers Creepers". Dopo aver fallito nell'impressionare il pubblico, Daffy tenta di sabotare lo xilofono di Bugs per farlo esplodere quando una certa nota viene suonata, ma Bugs evita la trappola. Bugs esegue il trucco dell'uomo tagliato a metà; Daffy si offre volontario nella speranza di dimostrare che il trucco è falso, ma finisce letteralmente segato a metà. In un ultimo tentativo di impressionare il pubblico, Daffy esegue una bravata mortale: ingurgita un po' di benzina, nitroglicerina, polvere da sparo e uranio 238, "agita bene", e ingerisce un fiammifero acceso, facendosi esplodere. Al pubblico piace l'esibizione, ma Daffy (ora un fantasma trasparente che sale in cielo) può farla una volta sola.

Produzione
Come rivelato nel commento audio nella prima edizione DVD, la canzone "The Daughter of Rosie O'Grady" era destinata ad essere utilizzata durante la sequenza in cui Daffy mette in mostra alcuni uccelli addestrati. Ne venne prodotta una registrazione, ma non venne utilizzata nel cartone animato finale. Altre registrazioni inutilizzate includono versioni leggermente più lunghe di "Tea for Two" e "Jeepers Creepers".

Distribuzione

Edizione italiana
Esistono due doppiaggi del corto. Il primo, usato in TV, è stato effettuato negli anni ottanta e vede Franco Latini sostituire l'originale Mel Blanc, ma soffre di un adattamento piuttosto libero. Il secondo, effettuato nel 1998 dalla Time Out Cin.ca e usato in TV, VHS e DVD, vanta invece un adattamento più fedele.

Citazioni e riferimenti
La gag dello xilofono era stata precedentemente utilizzata nel cortometraggio di Private Snafu Booby Traps e in quello di Bugs/Yosemite Sam Campagna elettorale (e in seguito in Un giro veloce), solo che in entrambi i casi lo strumento utilizzato era un pianoforte. La canzone utilizzata in ogni caso, come in Gelosia da primadonna, è "Believe Me, if All Those Endearing Young Charms".

L'atto finale e il circo di piccioni erano stati usati in un precedente cartone animato di Porky Pig intitolato Curtain Razor, in cui una volpe fa la stessa cosa di Daffy nel tentativo di mostrare a Porky di essere una star.

Bugs e Daffy vestiti da Showman riappaiono nel gioco Looney Tunes: Il mondo del caos.

Edizioni home video

VHS
Il cortometraggio è incluso nella VHS Super Duck con il ridoppiaggio.

DVD
Il cortometraggio è incluso col ridoppiaggio nel disco 4 di Looney Tunes Golden Collection: Volume 2, ne I tuoi amici Looney Tunes: Looney Park, Looney Tunes: Collezione Bugs Bunny e nel doppio DVD Il meglio di Warner Bros. - 50 Cartoons da collezione Looney Tunes.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Cortometraggi di Bugs Bunny
Cortometraggi di Daffy Duck
Cortometraggi Looney Tunes